Кунтег — река в России, протекает в Чердынском районе Пермского края. Устье реки находится в 82 км по правому берегу реки Южная Кельтма. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки в лесах в 19 км к северо-западу от деревни Ольховка. Течёт на восток по ненаселённому сильно заболоченному лесу. Перед устьем протекает узкое и сильно вытянутое озеро Кунтегское.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от истока до водомерного поста у села Бондюг, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100112111100003369
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100336
 Код бассейна — 10.01.01.001
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Южной Кельтмы
Реки Чердынского района